Dominans kan syfta på:

 Dominans (TV-program) – ett underhållningsprogram på SVT
 Sexuell dominans – ett sexuellt rollspel där en eller flera personer utövar tvång med den tvingades medgivande
 Världsdominans – en nivå som stormakter har eftersträvat att nå genom historien

Se även
 Dominant